Ташкентский военный госпиталь им. П. Ф. Боровского (Ташкент, ул. Володарского, 4) — Центральный военный госпиталь при Министерстве обороны Республики Узбекистан, в котором проводится стационарное лечение военнослужащих.

История 

В 1868 году с прибытием в край генерал-губернатора П. М. Кауфмана, в Ташкенте было открыто первое лечебное заведение — Ташкентский лечебный лазарет, преобразованный в 1870-м году в Ташкентский военный госпиталь второго класса (на Госпитальной улице около железнодорожного вокзала) как стационар для русских экспедиционных войск Ташкентского гарнизона на 415 мест с пятью лечебными отделениями:

 хирургическое;
 терапевтическое;
 инфекционное;
 кожно-венерологическое;
 «арестантское».

До 1874 года в Ташкенте была всего одна аптека — при госпитале.  С 1892 года в госпитале работал хирург Пётр Фокич Боровский (с 1981 года госпиталь носит его имя). 

За период 1896—1910 были открыты новые отделения:

 психиатрическое (в 1896 году, на 50 чел.);
 глазное;
 ушное;
 женское;
 офицерское;
 санаторное.

31 января 1879 года при военном госпитале была открыта и освящена госпитальная церковь во имя Св. Пантилеймона, которая была построена на 3000 р. отпущенных генерал-губернатором П. М. Кауфманом и на частные пожертвования. В 1890-м году построена колокольня . Долгое время госпиталь обслуживал всё население русского Ташкента, пока город был не большой. За 1894 год число гражданских больных в госпитале достигало 600—700 человек в год, из которых 30% — граждане Ташкента. На 1910 год в госпитале работало 9 врачей: главный врач, врач заведующий 
психиатрическим отделением, 2 старших ординатора и 5 младших ординаторов. 19 января 1883 года при военном госпитале открылась небольшая лаборатория для судебно-медицинских исследований, которая с течением времени выросла в лабораторию с химическими анализами для нужд города и его жителей. 

В 1920-1921 годы госпиталь стал клинической базой медицинского факультета Среднеазиатского государственного университета (САГУ).

Около 35 000 фронтовиков прошло лечение в госпитале во время Великой Отечественной войны.

В 1981 году в госпитале как главнного научно-методического центра и базы подготовки врачей медицинской службы ТуркВО, насчитывалось уже 20 отделений, среди них:

 терапевтическое;
 хирургическое;
 нейрохирургическое;
 травмотологическое;
 урологическое;
 кардиологическое;
 пульмонологическое;
 анестезео-реанимационное;
 глазное;
 дерматовенерологическое и др.

В госпитале трудились такие специалисты, как Д. А. Введенский, А. Д. Греков, А. В. Георгиевский, С. Ф. Каплан, В. П. Матвеев, В. П. Петров, А. В. Трапезников, П. И. Эмдин и др.

Знаки различия

См. также 
 Госпиталь
 Военврач
 Зауряд-военно-медицинский чиновник

Примечания

Литература 
 
 
  — OTRS № 2018022110005418 (автор и издатель). —  CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 4.0.

Ссылки 

Госпитали
Здания и сооружения Ташкента